

Мехнатобод — село, Восейський район, Хатлонська область
 Мехнатобод — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Мехнатобод — село, Фархорський район, Хатлонська область